Lista obiektów Nowego Katalogu Ogólnego (NGC) o numerach 1001-2000. Ten katalog astronomiczny obejmuje głównie gromady gwiazd, mgławice i galaktyki.

1001 – 1100

1101 – 1200

1201 – 1300

1301 – 1400

1401 – 1500

1501 – 1600

1601 – 1700

1701 – 1800

1801 – 1900

1901 – 2000

Bibliografia 
 The NGC/IC Project 
 
 

 1001